Geografia:
 Valls, capital de l'Alt Camp.
 Valls d'Alcoi, comarca històrica del País Valencià.
 Valls de la Marina Alta, conjunt de valls de l'interior de la Marina Alta.
 Valls de Pego, comarca històrica del País Valencià.
 Valls de Torroella, poble del municipi de Sant Mateu de Bages.
 Valls del Poblesec, barri que pertany als municipis de La Seu d'Urgell i Valls de Valira, a l'Alt Urgell.
 Valls Occitanes, territori d'Occitània a l'estat italià.
 Aigua de Valls, riu del Pirineu entre les comarques del Berguedà i el Solsonès.
 La Casa Nova de Valls, entitat de població de Guixers, al Solsonès.
 Biografies:
Agustí Valls (Tortosa, ? - 1652), prelat cistercenc
 Arturo Valls Mollà, actor
 Manuel Valls (polític), polític francès d'origen català
 Manuel Valls i Gorina (Badalona 1920 - Barcelona 1984) músic
Miquel Valls
Xavier Valls i Subirà, (Barcelona 1923 - 2006 ), pintor
Antoni Valls Julià, farmacèutic i alcalde de Reus